Skeels ist der Familienname von:
 Harold M. Skeels (1901–1970), US-amerikanischer Psychologe
 Homer Collar Skeels (1873–1934), US-amerikanischer Agrarwissenschaftler und Botaniker